Lauenstein ist der Name folgender Orte:

 Lauenstein (Altenberg), Ortsteil von Altenberg, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Lauenstein (Ludwigsstadt), Ortsteil von Ludwigsstadt, Landkreis Kronach, Bayern
 Lauenstein (Salzhemmendorf), Ortsteil von Salzhemmendorf, Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen

Lauenstein steht für folgende Burgen:

 Schloss Lauenstein, Burgruine und Schloss in Lauenstein, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Burg Lauenstein (Frankenwald), Burg in Ludwigsstadt, Landkreis Kronach, Bayern
 Burg Lauenstein (Ith), Burg in Salzhemmendorf, Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen

Lauenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Alida-Nadine Lauenstein (* 1977), deutsche Fernsehmoderatorin, siehe Alida Kurras

 Christoph Lauenstein (* 1962), deutscher Filmemacher
 Diether Lauenstein (1914–1990), deutscher Indologe, Pfarrer und Journalist
 Dietrich Lauenstein (1874–1943), deutscher Germanist, Lehrer und Schulleiter
 Heinrich Lauenstein (1835–1910), deutscher Maler
 Joachim Barward Lauenstein (1698–1746), deutscher evangelischer Pfarrer und Regionalhistoriker
 Johann Dietrich Lauenstein (1893–1973), deutscher Ministerialbeamter
 Jonas Lauenstein (* 1987), deutscher Schauspieler
 Marc Lauenstein (* 1980), Schweizer Orientierungsläufer
 Mercedes Lauenstein (* 1988), deutsche Journalistin und Schriftstellerin
 Nico Lauenstein (* 1986), deutscher Fußballspieler
 Otto Lauenstein (1829–1902), deutscher Jurist und Politiker
 Otto von Lauenstein (1857–1916), deutscher Generalleutnant
 Paula Lauenstein (1898–1980), deutsche Malerin und Zeichnerin
 Tilly Lauenstein (1916–2002), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Wolfgang Lauenstein (* 1962), deutscher Filmemacher

Siehe auch:
 Streiff von Lauenstein, pfälzisches Adelsgeschlecht
 Lauenstein-Aufnahme, Einstellung für eine Röntgenaufnahme
 Lauensteiner, Gläser der Osterwalder Glashütte
 Lauensteinstraße